Никаноровка — село в Губкинском городском округе Белгородской области, центр Никаноровской территориальной администрации.

География 
Расположено в 45 км от города Губкина, в 100 км от города Белгород, в 45 км от города Короча, поблизости расположены сёла Архангельское, Уколово, Морозово. Население на 1 января 2011 года — 2128 человек.

Население

Примечания 

Населённые пункты Губкинского городского округа